A Kálnica településnév jelentései:

 Kalános szlovákiai község szlovák neve a Vágújhelyi járásban
 Kiskálna, Kálna szlovákiai község részének szlovák neve a Lévai járásban